Королевская тетра, или пальмери () — вид пресноводных лучепёрых рыб семейства харациновых.

Описание 
Королевская тетра достигает длины 5—8 см. Брюхо бело-жёлтое. Вдоль тела проходит тёмная неширокая полоса. Спина оливкового цвета с коричневым. Плавники полупрозрачные, жёлто-зеленые. У самца радужины голубого цвета, у самки — зелёного.

Распространение 
Королевская тетра обитает в Колумбии, в бассейне реки Сан-Хуан.

Примечания 

Харациновые
Рыбы Южной Америки
Животные, описанные в 1911 году